

Plaatsen 
Canada
 Newport (Newfoundland en Labrador)
 Newport (Nova Scotia)
 Newport (Ontario)
 Newport (Quebec)

Ierland
 Newport (Ierland)

Verenigd Koninkrijk
 Newport (East Riding of Yorkshire), Engeland
 Newport (Essex), Engeland
 Newport (Isle of Wight), Engeland
 Newport (Shropshire), Engeland
 Newport (Pembrokeshire), Wales
 Newport (Wales), Wales
 Newport Pagnell, Engeland

Verenigde Staten

Overig 
 Newport (hop), een hopvariëteit
 Newport Nesselande, een winkel- en wooncomplex in de Rotterdamse wijk Nesselande